Егорье — село в Междуреченском районе Вологодской области на реке Вострокса.

Входит в состав Ботановского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входило в Хожаевское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Хожаевский сельсовет.

Расстояние до районного центра Шуйского по автодороге — 45 км.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)